Magazine – brytyjski zespół nowofalowy
 Magazine – album studyjny amerykańskiego zespołu rockowego Heart

 W USA
 Magazine – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Magazine (ang. Magazine Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell